|-
|(106251)||2000 UA54|| align=right|14,0|| align=right|3,109|| align=right|0,140|| align=right|10,71|| align=right|5,482||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106252)||2000 UV54|| align=right|16,4|| align=right|2,185|| align=right|0,217|| align=right|5,00|| align=right|3,229||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106253)||2000 UE56|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,223|| align=right|2,22|| align=right|3,537||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106254)||2000 UU56|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,106|| align=right|8,49|| align=right|5,180||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106255)||2000 UE57|| align=right|15,3|| align=right|2,969|| align=right|0,027|| align=right|11,47|| align=right|5,115||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106256)||2000 UK57|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,105|| align=right|7,60|| align=right|5,455||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106257)||2000 UJ58|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,107|| align=right|5,52|| align=right|3,451||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106258)||2000 UN59|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,078|| align=right|11,48|| align=right|5,631||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106259)||2000 UX59|| align=right|14,7|| align=right|2,965|| align=right|0,038|| align=right|9,33|| align=right|5,104||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106260)||2000 UC60|| align=right|14,5|| align=right|3,030|| align=right|0,126|| align=right|6,00|| align=right|5,274||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106261)||2000 UD60|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,064|| align=right|3,67|| align=right|5,591||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106262)||2000 UZ60|| align=right|14,7|| align=right|3,088|| align=right|0,088|| align=right|9,42|| align=right|5,424||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106263)||2000 UG62|| align=right|16,7|| align=right|2,200|| align=right|0,100|| align=right|2,23|| align=right|3,262||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106264)||2000 UP62|| align=right|14,3|| align=right|2,994|| align=right|0,081|| align=right|11,79|| align=right|5,180||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106265)||2000 UX62|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,158|| align=right|3,51|| align=right|3,742||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106266)||2000 UA63|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,079|| align=right|9,97|| align=right|5,571||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106267)||2000 UZ63|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,059|| align=right|15,94|| align=right|5,638||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106268)||2000 UD64|| align=right|15,1|| align=right|2,892|| align=right|0,291|| align=right|7,22|| align=right|4,918||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106269)||2000 UW64|| align=right|16,4|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|4,31|| align=right|3,488||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106270)||2000 UK66|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,088|| align=right|4,32|| align=right|3,765||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106271)||2000 UO67|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,107|| align=right|8,74|| align=right|5,366||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106272)||2000 UP67|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,041|| align=right|15,85|| align=right|5,574||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106273)||2000 UB68|| align=right|14,9|| align=right|3,069|| align=right|0,076|| align=right|10,21|| align=right|5,375||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106274)||2000 UU69|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,084|| align=right|7,46|| align=right|3,658||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106275)||2000 UY69|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,227|| align=right|3,21|| align=right|4,210||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106276)||2000 UB70|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,170|| align=right|4,34|| align=right|5,491||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106277)||2000 UA71|| align=right|15,5|| align=right|2,231|| align=right|0,077|| align=right|2,03|| align=right|3,331||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106278)||2000 UZ71|| align=right|14,2|| align=right|3,179|| align=right|0,143|| align=right|4,42|| align=right|5,667||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106279)||2000 UN72|| align=right|14,0|| align=right|3,107|| align=right|0,051|| align=right|10,66|| align=right|5,477||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106280)||2000 UQ72|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,125|| align=right|8,13|| align=right|5,487||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106281)||2000 UW73|| align=right|14,2|| align=right|3,057|| align=right|0,135|| align=right|13,91|| align=right|5,344||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106282)||2000 UP74|| align=right|14,7|| align=right|3,110|| align=right|0,149|| align=right|6,28|| align=right|5,483||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106283)||2000 UZ74|| align=right|14,8|| align=right|2,991|| align=right|0,099|| align=right|10,52|| align=right|5,173||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106284)||2000 UG76|| align=right|16,1|| align=right|1,925|| align=right|0,031|| align=right|23,19|| align=right|2,670||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106285)||2000 UG77|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,099|| align=right|9,18|| align=right|5,314||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106286)||2000 UK77|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,081|| align=right|5,51|| align=right|4,093||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106287)||2000 UP77|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,235|| align=right|3,19|| align=right|3,669||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106288)||2000 UK78|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,070|| align=right|1,83|| align=right|3,596||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106289)||2000 UY78|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,083|| align=right|7,64|| align=right|3,331||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106290)||2000 UR79|| align=right|13,9|| align=right|3,051|| align=right|0,289|| align=right|13,93|| align=right|5,329||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106291)||2000 UW79|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,100|| align=right|7,79|| align=right|3,591||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106292)||2000 UM80|| align=right|16,5|| align=right|2,144|| align=right|0,062|| align=right|1,39|| align=right|3,139||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106293)||2000 US81|| align=right|14,3|| align=right|2,943|| align=right|0,263|| align=right|7,38|| align=right|5,048||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106294)||2000 UH82|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,182|| align=right|5,96|| align=right|5,308||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106295)||2000 UJ82|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,199|| align=right|1,60|| align=right|3,680||MBA||26. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106296)||2000 UE83|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,134|| align=right|7,08|| align=right|3,839||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106297)||2000 UQ83|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,118|| align=right|5,31|| align=right|5,698||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106298)||2000 UX83|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,026|| align=right|10,88|| align=right|5,453||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106299)||2000 UJ84|| align=right|14,2|| align=right|3,030|| align=right|0,064|| align=right|11,57|| align=right|5,272||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106300)||2000 UX84|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,207|| align=right|3,83|| align=right|3,728||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106301)||2000 UJ86|| align=right|14,1|| align=right|3,150|| align=right|0,064|| align=right|5,95|| align=right|5,589||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106302)||2000 UJ87|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,199|| align=right|4,34|| align=right|5,468||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106303)||2000 UO87|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,072|| align=right|9,03|| align=right|5,348||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106304)||2000 UO88|| align=right|14,7|| align=right|3,170|| align=right|0,068|| align=right|22,35|| align=right|5,643||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106305)||2000 UD90|| align=right|16,2|| align=right|2,529|| align=right|0,154|| align=right|2,34|| align=right|4,022||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106306)||2000 UU91|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,169|| align=right|4,44|| align=right|5,316||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106307)||2000 UD92|| align=right|15,6|| align=right|2,986|| align=right|0,084|| align=right|2,46|| align=right|5,158||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106308)||2000 UN92|| align=right|16,7|| align=right|2,153|| align=right|0,100|| align=right|3,83|| align=right|3,159||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106309)||2000 UU92|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,077|| align=right|4,33|| align=right|5,597||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106310)||2000 UX92|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,103|| align=right|9,56|| align=right|5,423||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106311)||2000 UL93|| align=right|15,3|| align=right|3,080|| align=right|0,132|| align=right|6,29|| align=right|5,405||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106312)||2000 UC94|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,051|| align=right|10,95|| align=right|5,208||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106313)||2000 UE94|| align=right|14,1|| align=right|3,239|| align=right|0,029|| align=right|8,95|| align=right|5,829||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106314)||2000 UJ94|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,078|| align=right|11,34|| align=right|5,504||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106315)||2000 UP94|| align=right|13,5|| align=right|3,203|| align=right|0,131|| align=right|5,31|| align=right|5,732||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106316)||2000 UA96|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,114|| align=right|9,71|| align=right|5,399||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106317)||2000 UK96|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,116|| align=right|8,62|| align=right|5,446||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106318)||2000 UP97|| align=right|13,9|| align=right|3,234|| align=right|0,077|| align=right|6,50|| align=right|5,815||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106319)||2000 UD98|| align=right|14,6|| align=right|3,083|| align=right|0,202|| align=right|7,65|| align=right|5,412||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106320)||2000 UN98|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,165|| align=right|4,07|| align=right|5,532||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106321)||2000 US98|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,133|| align=right|5,60|| align=right|3,277||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106322)||2000 UQ99|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,117|| align=right|3,54|| align=right|3,343||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106323)||2000 UD100|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,110|| align=right|7,75|| align=right|5,437||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106324)||2000 UD101|| align=right|14,1|| align=right|2,948|| align=right|0,108|| align=right|8,77|| align=right|5,060||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106325)||2000 UE101|| align=right|15,0|| align=right|3,092|| align=right|0,205|| align=right|9,82|| align=right|5,436||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106326)||2000 UN101|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,099|| align=right|5,89|| align=right|5,454||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106327)||2000 UF102|| align=right|15,2|| align=right|3,151|| align=right|0,164|| align=right|9,25|| align=right|5,593||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106328)||2000 UV102|| align=right|14,9|| align=right|3,205|| align=right|0,110|| align=right|4,06|| align=right|5,736||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106329)||2000 UL104|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,112|| align=right|5,01|| align=right|3,365||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106330)||2000 UU104|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,250|| align=right|17,67|| align=right|5,429||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106331)||2000 UW105|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,203|| align=right|16,34|| align=right|5,498||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106332)||2000 UO106|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,201|| align=right|6,76|| align=right|3,428||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106333)||2000 UC107|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,152|| align=right|11,99|| align=right|5,382||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106334)||2000 UM107|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,295|| align=right|7,87|| align=right|5,466||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106335)||2000 UV107|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,187|| align=right|5,67|| align=right|3,326||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106336)||2000 UW107|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,189|| align=right|7,21|| align=right|3,763||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106337)||2000 UZ107|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,066|| align=right|7,20|| align=right|3,752||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106338)||2000 UE108|| align=right|15,0|| align=right|3,082|| align=right|0,096|| align=right|8,36|| align=right|5,411||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106339)||2000 UT108|| align=right|15,0|| align=right|3,174|| align=right|0,153|| align=right|5,59|| align=right|5,653||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106340)||2000 UV108|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,144|| align=right|5,39|| align=right|3,601||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106341)||2000 UZ108|| align=right|13,4|| align=right|3,080|| align=right|0,178|| align=right|9,29|| align=right|5,404||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106342)||2000 UP110|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,139|| align=right|5,04|| align=right|3,587||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106343)||2000 UT110|| align=right|16,1|| align=right|1,905|| align=right|0,114|| align=right|20,75|| align=right|2,629||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106344)||2000 UC111|| align=right|15,0|| align=right|3,180|| align=right|0,143|| align=right|3,71|| align=right|5,670||MBA||26. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106345)||2000 UQ111|| align=right|16,0|| align=right|2,526|| align=right|0,068|| align=right|1,96|| align=right|4,013||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106346)||2000 UA112|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,165|| align=right|9,78|| align=right|5,429||MBA||29. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106347)||2000 UG112|| align=right|15,3|| align=right|3,172|| align=right|0,174|| align=right|12,04|| align=right|5,649||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106348)||2000 UJ112|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|0,71|| align=right|3,818||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106349)||2000 VE|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,158|| align=right|4,21|| align=right|3,393||MBA||1. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(106350)||2000 VM1|| align=right|14,4|| align=right|2,316|| align=right|0,265|| align=right|24,21|| align=right|3,523||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106351)||2000 VH2|| align=right|14,6|| align=right|2,359|| align=right|0,229|| align=right|23,58|| align=right|3,622||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106352)||2000 VA3|| align=right|17,1|| align=right|2,167|| align=right|0,066|| align=right|3,80|| align=right|3,189||MBA||1. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106353)||2000 VX3|| align=right|15,5|| align=right|3,083|| align=right|0,104|| align=right|1,38|| align=right|5,411||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106354)||2000 VD4|| align=right|15,3|| align=right|3,171|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|5,645||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106355)||2000 VS4|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,197|| align=right|2,15|| align=right|3,614||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106356)||2000 VX4|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,295|| align=right|4,30|| align=right|5,652||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106357)||2000 VD5|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,123|| align=right|5,08|| align=right|5,360||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106358)||2000 VE5|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,063|| align=right|8,49|| align=right|5,228||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106359)||2000 VP6|| align=right|14,7|| align=right|3,251|| align=right|0,052|| align=right|6,72|| align=right|5,861||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106360)||2000 VB7|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,249|| align=right|16,91|| align=right|5,433||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106361)||2000 VK7|| align=right|14,4|| align=right|3,174|| align=right|0,045|| align=right|9,97|| align=right|5,655||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106362)||2000 VB8|| align=right|15,6|| align=right|3,081|| align=right|0,081|| align=right|1,35|| align=right|5,408||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106363)||2000 VE8|| align=right|14,3|| align=right|3,206|| align=right|0,163|| align=right|0,39|| align=right|5,740||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106364)||2000 VO8|| align=right|15,2|| align=right|2,938|| align=right|0,091|| align=right|2,70|| align=right|5,035||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106365)||2000 VS8|| align=right|15,1|| align=right|3,022|| align=right|0,188|| align=right|2,27|| align=right|5,253||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106366)||2000 VM9|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,171|| align=right|0,10|| align=right|3,674||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106367)||2000 VQ9|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,165|| align=right|1,33|| align=right|3,653||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106368)||2000 VZ9|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,135|| align=right|4,09|| align=right|3,655||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106369)||2000 VE10|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,038|| align=right|8,97|| align=right|5,363||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106370)||2000 VT10|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,108|| align=right|5,18|| align=right|3,497||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106371)||2000 VA11|| align=right|15,2|| align=right|3,152|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|5,595||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106372)||2000 VJ11|| align=right|15,0|| align=right|3,157|| align=right|0,150|| align=right|0,31|| align=right|5,608||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106373)||2000 VP11|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,200|| align=right|1,65|| align=right|5,338||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106374)||2000 VQ11|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,186|| align=right|5,64|| align=right|3,675||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106375)||2000 VT13|| align=right|15,0|| align=right|3,202|| align=right|0,153|| align=right|4,11|| align=right|5,728||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106376)||2000 VW13|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,162|| align=right|11,46|| align=right|5,573||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106377)||2000 VY13|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,113|| align=right|2,42|| align=right|3,257||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106378)||2000 VG14|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,342|| align=right|9,88|| align=right|5,572||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106379)||2000 VL14|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,094|| align=right|10,28|| align=right|5,644||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106380)||2000 VE15|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,156|| align=right|4,02|| align=right|3,511||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106381)||2000 VB16|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,188|| align=right|4,79|| align=right|5,505||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106382)||2000 VF16|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,152|| align=right|6,62|| align=right|5,451||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106383)||2000 VG16|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,145|| align=right|10,24|| align=right|4,145||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106384)||2000 VQ16|| align=right|16,4|| align=right|2,265|| align=right|0,183|| align=right|3,80|| align=right|3,409||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106385)||2000 VH17|| align=right|15,5|| align=right|2,583|| align=right|0,122|| align=right|4,73|| align=right|4,150||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106386)||2000 VP17|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,205|| align=right|3,90|| align=right|3,645||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106387)||2000 VR17|| align=right|15,9|| align=right|2,180|| align=right|0,088|| align=right|4,00|| align=right|3,218||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106388)||2000 VV17|| align=right|14,4|| align=right|3,221|| align=right|0,050|| align=right|16,98|| align=right|5,780||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106389)||2000 VN20|| align=right|14,9|| align=right|3,087|| align=right|0,019|| align=right|10,78|| align=right|5,422||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106390)||2000 VR20|| align=right|15,5|| align=right|2,969|| align=right|0,039|| align=right|8,88|| align=right|5,115||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106391)||2000 VZ21|| align=right|16,0|| align=right|2,177|| align=right|0,088|| align=right|3,92|| align=right|3,210||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106392)||2000 VB22|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,022|| align=right|11,26|| align=right|5,764||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106393)||2000 VW22|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,052|| align=right|9,16|| align=right|5,657||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106394)||2000 VG24|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,227|| align=right|1,71|| align=right|5,352||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106395)||2000 VL24|| align=right|15,9|| align=right|2,183|| align=right|0,047|| align=right|1,21|| align=right|3,225||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106396)||2000 VQ24|| align=right|15,8|| align=right|2,438|| align=right|0,187|| align=right|1,11|| align=right|3,805||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106397)||2000 VO25|| align=right|17,2|| align=right|2,214|| align=right|0,104|| align=right|0,69|| align=right|3,294||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106398)||2000 VP25|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,203|| align=right|8,23|| align=right|3,777||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106399)||2000 VS25|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,097|| align=right|2,29|| align=right|5,449||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106400)||2000 VO27|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,136|| align=right|7,17|| align=right|3,461||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106401)||2000 VB28|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,137|| align=right|7,21|| align=right|3,590||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106402)||2000 VD28|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,135|| align=right|4,87|| align=right|3,460||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106403)||2000 VN28|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,149|| align=right|2,76|| align=right|3,681||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106404)||2000 VV28|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,173|| align=right|5,27|| align=right|3,555||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106405)||2000 VJ29|| align=right|15,0|| align=right|3,087|| align=right|0,147|| align=right|5,97|| align=right|5,423||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106406)||2000 VM29|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,203|| align=right|4,61|| align=right|3,694||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106407)||2000 VN29|| align=right|15,3|| align=right|2,482|| align=right|0,234|| align=right|9,61|| align=right|3,910||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106408)||2000 VK30|| align=right|14,4|| align=right|3,015|| align=right|0,101|| align=right|9,02|| align=right|5,234||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106409)||2000 VE31|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,092|| align=right|2,23|| align=right|3,457||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106410)||2000 VJ31|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,191|| align=right|1,82|| align=right|3,689||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106411)||2000 VK31|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,076|| align=right|1,89|| align=right|3,359||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106412)||2000 VL31|| align=right|16,6|| align=right|2,203|| align=right|0,159|| align=right|2,24|| align=right|3,268||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106413)||2000 VD32|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,125|| align=right|2,21|| align=right|5,410||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106414)||2000 VM32|| align=right|13,4|| align=right|3,114|| align=right|0,141|| align=right|12,70|| align=right|5,495||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106415)||2000 VR32|| align=right|13,6|| align=right|3,179|| align=right|0,136|| align=right|6,41|| align=right|5,666||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106416)||2000 VC34|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,146|| align=right|4,61|| align=right|5,545||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106417)||2000 VC35|| align=right|15,8|| align=right|1,896|| align=right|0,120|| align=right|19,93|| align=right|2,611||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106418)||2000 VU35|| align=right|15,8|| align=right|2,240|| align=right|0,226|| align=right|4,92|| align=right|3,351||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106419)||2000 VO37|| align=right|15,2|| align=right|3,011|| align=right|0,387|| align=right|1,53|| align=right|5,225||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106420)||2000 VC38|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,181|| align=right|8,98|| align=right|3,518||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106421)||2000 VE38|| align=right|15,9|| align=right|2,213|| align=right|0,026|| align=right|3,10|| align=right|3,291||MBA||1. november 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(106422)||2000 VC42|| align=right|17,0|| align=right|2,166|| align=right|0,077|| align=right|3,66|| align=right|3,188||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106423)||2000 VH42|| align=right|15,9|| align=right|2,434|| align=right|0,097|| align=right|5,33|| align=right|3,796||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106424)||2000 VN42|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,116|| align=right|6,39|| align=right|3,716||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106425)||2000 VU42|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,140|| align=right|4,61|| align=right|5,518||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106426)||2000 VN43|| align=right|15,5|| align=right|3,111|| align=right|0,108|| align=right|2,34|| align=right|5,486||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106427)||2000 VT43|| align=right|15,1|| align=right|3,091|| align=right|0,155|| align=right|4,39|| align=right|5,433||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106428)||2000 VV43|| align=right|14,7|| align=right|3,056|| align=right|0,028|| align=right|10,61|| align=right|5,343||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106429)||2000 VZ43|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,145|| align=right|21,68|| align=right|5,620||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106430)||2000 VN45|| align=right|15,4|| align=right|2,916|| align=right|0,081|| align=right|2,88|| align=right|4,978||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106431)||2000 VU45|| align=right|16,1|| align=right|2,213|| align=right|0,086|| align=right|5,98|| align=right|3,291||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106432)||2000 VB48|| align=right|15,2|| align=right|3,054|| align=right|0,056|| align=right|11,43|| align=right|5,335||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106433)||2000 VM48|| align=right|16,8|| align=right|2,224|| align=right|0,216|| align=right|1,01|| align=right|3,315||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106434)||2000 VV49|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,072|| align=right|4,04|| align=right|3,495||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106435)||2000 VM50|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,153|| align=right|19,11|| align=right|5,566||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106436)||2000 VB51|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,070|| align=right|9,76|| align=right|5,444||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106437)||2000 VL51|| align=right|16,3|| align=right|2,249|| align=right|0,079|| align=right|4,17|| align=right|3,371||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106438)||2000 VK52|| align=right|14,4|| align=right|3,129|| align=right|0,222|| align=right|11,68|| align=right|5,535||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106439)||2000 VL52|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,174|| align=right|3,51|| align=right|3,204||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106440)||2000 VM52|| align=right|14,8|| align=right|2,991|| align=right|0,039|| align=right|10,33|| align=right|5,173||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106441)||2000 VA53|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,082|| align=right|13,70|| align=right|4,178||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106442)||2000 VL54|| align=right|16,2|| align=right|2,190|| align=right|0,053|| align=right|4,14|| align=right|3,240||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106443)||2000 VN54|| align=right|14,8|| align=right|3,191|| align=right|0,159|| align=right|3,64|| align=right|5,699||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106444)||2000 VP54|| align=right|15,4|| align=right|3,045|| align=right|0,061|| align=right|8,82|| align=right|5,312||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106445)||2000 VN55|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,110|| align=right|6,23|| align=right|3,455||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106446)||2000 VT55|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,209|| align=right|3,83|| align=right|3,410||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106447)||2000 VA56|| align=right|14,5|| align=right|3,068|| align=right|0,139|| align=right|6,60|| align=right|5,374||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106448)||2000 VN56|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,178|| align=right|2,88|| align=right|3,360||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106449)||2000 VU56|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,149|| align=right|8,34|| align=right|5,431||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106450)||2000 VJ57|| align=right|13,9|| align=right|3,078|| align=right|0,219|| align=right|4,04|| align=right|5,400||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106451)||2000 VX57|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,143|| align=right|6,38|| align=right|3,426||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106452)||2000 VJ59|| align=right|13,4|| align=right|3,125|| align=right|0,133|| align=right|21,25|| align=right|5,523||MBA||6. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106453)||2000 VC60|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,058|| align=right|12,31|| align=right|5,458||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106454)||2000 VJ60|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,067|| align=right|8,52|| align=right|5,626||MBA||1. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106455)||2000 VJ62|| align=right|16,2|| align=right|1,896|| align=right|0,101|| align=right|23,20|| align=right|2,609||MBA||9. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106456)||2000 VW62|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,068|| align=right|6,10|| align=right|3,678||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106457)||2000 WC|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,020|| align=right|1,93|| align=right|4,248||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(106458)||2000 WT2|| align=right|16,1|| align=right|1,936|| align=right|0,104|| align=right|22,01|| align=right|2,693||MBA||17. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106459)||2000 WD3|| align=right|16,1|| align=right|1,913|| align=right|0,030|| align=right|19,64|| align=right|2,644||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106460)||2000 WV3|| align=right|14,3|| align=right|3,002|| align=right|0,083|| align=right|10,62|| align=right|5,199||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106461)||2000 WZ3|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,084|| align=right|16,95|| align=right|5,823||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106462)||2000 WP4|| align=right|14,5|| align=right|3,102|| align=right|0,074|| align=right|8,79|| align=right|5,463||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106463)||2000 WR4|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,073|| align=right|10,40|| align=right|5,437||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106464)||2000 WU4|| align=right|14,6|| align=right|3,219|| align=right|0,065|| align=right|11,97|| align=right|5,775||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106465)||2000 WZ4|| align=right|16,0|| align=right|1,977|| align=right|0,050|| align=right|17,37|| align=right|2,780||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106466)||2000 WF7|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|5,96|| align=right|3,703||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106467)||2000 WJ7|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,109|| align=right|6,45|| align=right|3,628||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106468)||2000 WO7|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,100|| align=right|3,50|| align=right|3,540||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106469)||2000 WR8|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,040|| align=right|5,75|| align=right|3,428||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106470)||2000 WU9|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,132|| align=right|4,93|| align=right|3,612||MBA||21. november 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(106471)||2000 WJ11|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,124|| align=right|7,73|| align=right|3,616||MBA||24. november 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(106472)||2000 WK12|| align=right|14,5|| align=right|3,075|| align=right|0,106|| align=right|12,25|| align=right|5,392||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106473)||2000 WV13|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,104|| align=right|9,36|| align=right|5,374||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106474)||2000 WZ13|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,090|| align=right|1,57|| align=right|3,240||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106475)||2000 WF14|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,114|| align=right|3,21|| align=right|3,600||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106476)||2000 WU15|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,185|| align=right|3,21|| align=right|3,591||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106477)||2000 WZ16|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|12,44|| align=right|4,209||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106478)||2000 WH18|| align=right|16,6|| align=right|2,211|| align=right|0,042|| align=right|6,88|| align=right|3,288||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106479)||2000 WP18|| align=right|16,1|| align=right|2,167|| align=right|0,028|| align=right|5,21|| align=right|3,190||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106480)||2000 WX18|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,092|| align=right|6,65|| align=right|3,373||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106481)||2000 WD19|| align=right|13,5|| align=right|3,011|| align=right|0,232|| align=right|14,40|| align=right|5,224||MBA||25. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(106482)||2000 WA22|| align=right|16,9|| align=right|2,192|| align=right|0,100|| align=right|4,76|| align=right|3,246||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106483)||2000 WF22|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,136|| align=right|24,35|| align=right|5,685||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106484)||2000 WV22|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,111|| align=right|6,95|| align=right|3,378||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106485)||2000 WU23|| align=right|14,3|| align=right|3,162|| align=right|0,090|| align=right|7,13|| align=right|5,621||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106486)||2000 WG24|| align=right|14,6|| align=right|3,210|| align=right|0,125|| align=right|6,68|| align=right|5,750||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106487)||2000 WH24|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,090|| align=right|12,51|| align=right|5,393||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106488)||2000 WY24|| align=right|16,0|| align=right|2,219|| align=right|0,124|| align=right|5,47|| align=right|3,305||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106489)||2000 WA25|| align=right|15,2|| align=right|2,538|| align=right|0,157|| align=right|12,77|| align=right|4,042||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106490)||2000 WB26|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,052|| align=right|1,03|| align=right|5,754||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106491)||2000 WG28|| align=right|14,1|| align=right|3,094|| align=right|0,246|| align=right|17,59|| align=right|5,442||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106492)||2000 WJ28|| align=right|14,4|| align=right|3,157|| align=right|0,081|| align=right|9,37|| align=right|5,608||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(106493)||2000 WM29|| align=right|15,0|| align=right|2,262|| align=right|0,176|| align=right|24,74|| align=right|3,401||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106494)||2000 WL30|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,126|| align=right|12,85|| align=right|5,597||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106495)||2000 WD31|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,150|| align=right|13,48|| align=right|4,588||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106496)||2000 WK31|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,144|| align=right|8,00|| align=right|5,730||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106497)||2000 WO31|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,073|| align=right|11,90|| align=right|5,449||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106498)||2000 WD33|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,183|| align=right|17,18|| align=right|5,575||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106499)||2000 WE33|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,172|| align=right|8,64|| align=right|5,739||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(106500)||2000 WW34|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,091|| align=right|7,59|| align=right|3,789||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov